

Anno 
 351 o 351 a.C.

Codici 
 351 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sakamoto, nella prefettura di Shiga, in Giappone

Matematica 
 351 – numero